Het tennistoernooi van Wimbledon in 1997 werd bij de vrouwen voor de 104e keer gehouden. De als eerste geplaatste Zwitserse Martina Hingis won het toernooi voor de eerste keer door in de finale de Tsjechische Jana Novotná met 2-6, 6-3 en 6-3 te verslaan.

Geplaatste speelsters 
De geplaatste speelsters zijn hieronder opgesomd. Tussen haakjes staat welke ronde de speelster haalde.

Toernooischema

Eindfase

Deel 1

Deel 2

Deel 3

Deel 4

Deel 5

Deel 6

Deel 7

Deel 8

Externe links 
 
 Toernooischema WTA (pag.1+2)

Wimbledon
ITF-toernooi in 1997